

Cinema 
 Swarm (The Swarm) – film del 1978 diretto da Irwin Allen

Letteratura 
 Lo sciame (The Swarm) – romanzo di Arthur Herzog del 1974

Musica 
 The Swarm – gruppo musicale
 The Swarm – album del Wu-Tang Clan del 1998
 The Swarm – singolo degli You Me at Six del 2012